Slow Dancing with the Moon () — тридцать первый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 13 марта 1993 года.

Об альбоме

Список композиций

Над альбомом работали

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы Columbia Records